Mun, koreai vezetéknév
 koreai mun, csoszon-kori koreai pénz
 mun, burmai étel
 Mun, folyó Thaiföldön